Чернівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Чернівська сільська рада — Львівська область, Мостиський район